Luis Enríquez de Lacarra o bien Luis Enríquez de Lacarra y Foxán (n. Reino de Navarra, 1429 - ib., 1499) fue un noble navarro que actuó en la guerra civil de su país, perteneciendo al bando de los agramonteses. Era el III señor de Eriete e Ipasate, el IV de Vierlas y el V de Ablitas.

Biografía

Origen familiar y primeros años 

Luis Enríquez de Lacarra había nacido en el año 1429 en el Reino de Navarra, siendo el segundogénito y sucesor de Beltrán Enríquez de Lacarra "el Joven" y de Isabel de Foxán, nieto del mariscal Martín II Enríquez de Lacarra, I señor de Vierlas y de Sartaguda y II señor de Ablitas, y de Inés de Moncayo.

Además por vía paterna Luis era un descendiente del rey Enrique I de Navarra y de Garaztar de Lacarra, de la Casa homónima que extinguiría la línea masculina con su pariente Sancho de Lacarra (n. ca. 1268 - f. después de 1318) pero el linaje continuaría por la línea femenina como Enríquez de Lacarra.

Señor feudal, guerra civil navarra y fallecimiento 

En el año 1443, al fallecer su padre y por mayorazgo, recibió los señoríos de Vierlas y de Ablitas, convirtiéndose en el cuarto y quinto señor respectivamente.

Hacia 1470 se convirtió en III señor de Eriete, por fallecimiento sin hijos legítimos de su hermano Juan III Enríquez de Lacarra, que a su vez los había recibido de su madre Isabel de Foxán, ya que no estaba sujeto a mayorazgo, y al cual se le fusionó a los pocos años el señorío despoblado de Ipasate.

El 4 de agosto de 1474 figuró entre los jefes de la facción agramontesa, reunidos en Tafalla junto a su hermano menor Martín IV Enríquez de Lacarra, entre otros, y quienes fueran nombrados por la entonces princesa Leonor.

El noble Luis Enríquez de Lacarra fallecería en el Reino de Navarra, en el año 1499.

Matrimonio y descendencia 

El señor feudal Luis Enríquez de Lacarra y Foxán se enlazó en el año 1474 con su sobrina Juana de Navarra y Lacarra (n. ca. 1456), la cuarta hija de Pedro de Navarra y Peralta, II mariscal de Navarra de su linaje y III vizconde de Muruzábal de Andión, y de Inés Enríquez de Lacarra, además de ser nieta paterna del primer mariscal real Felipe de Navarra (Estella, ca. 1398 - f. 1450), II vizconde y I señor de Valdizarbe desde 1424 —y a su vez, nieto del rey Carlos II de Navarra y de Catalina de Lizaso— y de su esposa desde el 8 de agosto del mismo año, Juana de Peralta y Ezpeleta (n. ca. 1412) quien fuera hermana del I conde mosén Pedro de Peralta el Joven. Fruto del enlace entre Luis Enríquez y Juana, hubo cinco hijos:

 Juan IV Enríquez de Lacarra (n. ca. 1476 - Tafalla, 1521), VI señor de Ablitas desde 1499, V de Vierlas y IV de Eriete e Ipasate hasta 1513. Se unió en matrimonio con su tía tercera Isabel de Peralta, señora de Murillo de las Limas, que era hija de Pedro de Peralta y Villaespesa y de Inés de Mauleón, y nieta de mosén Martín de Peralta y Ezpeleta (f. castillo de Marcilla, 1488) —el hermano del I conde mosén Pedro y de Juana ya citados, y de Catalina de Peralta y Ezpeleta quien se enlazara con Carlos Enríquez de Lacarra, IV señor de Sartaguda— y de su esposa desde 22 de febrero de 1422, María de Villaespesa. Residió en Tafalla hacia 1520, pero al fallecer y no dejar descendencia legítima pasarían los señoríos a su hermano segundogénito Antonio Enríquez.

 Antonio Enríquez de Navarra —o bien, Antonio Enríquez de Lacarra y Navarra— (n. ca. 1478 - f. después de 1562), VII señor de Ablitas, VI de Vierlas y II de Murillo de las Limas. Estos señoríos fueron heredados en el año 1521 de su difunto hermano Juan Enríquez y su esposa Isabel de Peralta que no dejaron hijos legítimos. Antonio tenía el cargo de merino mayor de Tudela, además de ser mariscal de Navarra, y se unió en matrimonio con María Violante García, con quien concibió a Felipe Enríquez de Navarra y Lacarra (n. ca. 1525), VIII señor de Ablitas, VII de Vierlas y III de Murillo de las Limas,además de mariscal real desde 1581, que se había casado en primeras nupcias en Zaragoza el 11 de junio de 1566 con María Martínez de Luna o bien Mariana de Luna y Mendoza, y fruto de este primer matrimonio nació Ana Enríquez de Navarra y Lacarra que se enlazaría con Miguel Clemente —futuros abuelos maternos de José Funes de Villalpando y Clemente Enríquez de Lacarra (Zaragoza, 1623 - ca. 1687), III marqués de Osera, casado con Leonor de Monroy y Aragón— y en sus segundas nupcias con María de Ezpeleta, señora de Ezpeleta, con quien tendrían a cinco hijos, siendo la primogénita Lupercia Enríquez de Navarra —pero por mayorazgo heredó los señoríos su hermano segundogénito Melchor Enríquez de Lacarra que no dejaría descendencia legítima— que se enlazaría con Pedro de Álava y Esquivel y procrearían al sucesivo X señor Gaspar Enríquez de Lacarra, I conde de Ablitas desde 1652.

 María Enríquez de Lacarra y Navarra (n. ca. 1480). 

 Pedro Enríquez de Lacarra (n. ca. 1486) que fue apresado en Isaba el 22 de marzo de 1516, junto a su ejército comandado por el mariscal Pedro de Navarra durante el segundo contraataque consecuente a la invasión castellana-aragonesa del reino, pero liberado al poco tiempo bajo juramento, y por el año 1520 estaría residiendo en Cascante.

 Ladrona Enríquez de Lacarra (n. ca. 1495) que se casó el 29 de septiembre de 1529 con su sobrino segundo, el marqués Pedro de Navarra y de la Cueva (n. ca. 1500), quien fuera el V mariscal de Navarra de su linaje, desde 1523, y II señor de Cortes desde 1532. Fruto de dicho enlace tuvieron a su única hija y heredera, Jerónima de Navarra, II marquesa de Cortes, que se casaría con Juan de Benavides (f. 1581) quien se autotitulaba marqués y fuera nombrado mariscal hasta su fallecimiento, fecha que se pasaría la mariscalía al sobrino de Ladrona Enríquez, el ya citado Felipe Enríquez de Navarra y Lacarra.

Ancestros

Véase también 

 Martín Lacarra

Notas y referencias

Bibliografía 

 , J. de, en "Nobiliario y armería general de Nabarra" (ed. Imprenta de San Francisco de Sales, 780 págs., año 1899).
 , Jesús Javier; en "Guerreros. Historias de mil años" (vol. 3, Ed. Bubok, año 2012). ISBN 978-84-686-0316-2
 , Baltasar, y Antonio de  en "Índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro" (vol. 46, Madrid, año 1976).
 , Gonzalo A., y Diego F. , Enrique , y la , en "Historia genealógica de los virreyes del Río de la Plata" (ed. La Junta, 438 págs., año 2001).
 , Pablo Miguel de; en "Compendio de los cinco tomos de los Annales de Navarra" (Pamplona, Reino de Navarra de la Corona de España, año 1732).
  en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" (vol. 7, ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, año 1962).
 , Francisco; en "Historia genealógica y heráldica de la monarquía española. Casa real y grandes de España" (Vol. 9, p. 298, año 1912).
 , Alberto, y Arturo , en "Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana" (vol. 61-62, Ed. Imprenta de Antonio Marzo, año 1948).
  - La revista de genealogía, nobleza y armas, y Rafael de , en "Los Martínez de Luna: Casa de Illueca, condes de Morata" (n.º 286-287, Madrid, Reino de España, año 2001).
  en "Primer congreso general de historia de Navarra. Comunicaciones en la Edad Media" (ed. La Institución, año 1988).
 , Pierre; en "Navarra o cuando los vascos tenían reyes" (ed. Txalaparta, Tafalla, Navarra, año 2007). ISBN 978-84-8136-488-0
 , Miguel de; "Amayur. Los últimos nabarros" (ed. Txalaparta, Talafalla, Navarra, año 2008). ISBN 978-84-8136-520-7
 , María Isabel, y Juan Ignacio , en "Cultura y élites de Navarra en la etapa de los Austrias" (ed. Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana, Navarra, 473 págs., año 2007).
 , Fernando; en "Las glorias nacionales" (vol. 5, p. 141, ed. Librerías de la Publicidad y de Cuesta, Madrid, año 1853).
  en "Anales de la [...] " (vol. V, Ed. La Academia, Madrid, año 2002). ISSN 1133-1240
 , Patrick; en Les Capétiens: 987-1328 (vol. 2, ed. P. Van Kerrebrouck, 766 págs., año 2000, en francés).
 , Luis, y Juan José , en "Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española (vol. 3, ed. D.F.Sánchez, Madrid, año 1860).
 , José María; en "Diccionario de antigüedades del reino de Navarra" (vol. 1, 2 y 3, ed. Gabriel Goyeneche, Pamplona, Reino de España, años 1832, 1840 y 1843).
 , José María; en "Adiciones al diccionario de antigüedades de Navarra"'' (ed. Gabriel Goyeneche, Pamplona, año 1843).

Enlaces externos 

 , Susana; en "Las relaciones de los monarcas navarros con la aristocracia de ultrapuertos hasta 1328" (en PDF, año 2014)
  en "LACARRA, Señores de" (año 2013)
 , José Antonio del; en "El conde de Nieva, virrey del Perú" (en PDF)
 , María Raquel; en "Navarra e Iparralde en la Baja Edad Media" (en PDF, ed. Universidad de Navarra, Pamplona, año 2000) 

Reino de Navarra
Nobles de Navarra